Mulligan River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mulligan River (vattendrag i Australien), South Australia,

Kanada 

 Mulligan River (vattendrag i Kanada), Newfoundland och Labrador, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar